Анже́ло, Андже́ло (, ) — ім'я та прізвище.

Прізвище 
 Ів Анжело́ (,  1956) — французький кінооператор, режисер та сценарист.
 Жан Анжело́  (, 1988—1933) — французький актор.
 Марк Анжело́ (,  1951) — французький кінорежисер та сценарист.